La Fédération internationale des journalistes et écrivains du vin et des spiritueux (FIJEV) regroupe 650 membres dans 62 pays, adhérents directs ou via certaines associations nationales (Weinfeder, APV...). Cette association est régie par la loi française du  et le décret du .

Elle a pour but l'information, la défense et la formation des journalistes et chroniqueurs vineux de toutes origines. 

La FIJEV regroupe des journalistes, des chroniqueurs et des éditeurs ayant une activité régulière ainsi que des auteurs et des écrivains sur le vin et les spiritueux.

Son siège est à Paris. Ses deux langues officielles sont le français et l'anglais.

Histoire 
Fondée en 1987 par le Français Jan Bertin-Roulleau (mort en 2010 à 85 ans), qui fut son premier président, elle a eu ensuite pour président le Belge Louis Havaux; de 2007 à 2010 l'Américain Joël Payne; de 2010 à 2012 Jacqueline Jensen, une journaliste danoise; de 2012 à 2019 Michael Hornickel un journaliste allemand.

Le président est actuellement le journaliste allemand  et depuis  la secrétaire générale est la Française Anne Meglioli, éditrice spécialisée en viticulture et œnologie.

Le conseil d'administration de la FIJEV a la composition suivante depuis le  :

 Wolfgang Junglas (Allemagne) président
 Bernard Burtschy (France) vice-président
 Michael Hornickel (Allemagne) vice-président
 Frédéric Galtier (Espagne) trésorier
 Anne Meglioli (Italie) secrétaire général
 Fabrizio Bucella (Belgique)
 Margarita Lozano Ruiz (Espagne)
 José Luis Murcia Garcia (Espagne)
 Elizabeth Palmer (Canada)
 Stephen Quinn (Royaume-Uni)
 Serge Tchekhov (France)
 Charlotte van Zummeren (Pays-Bas)

Annexes

Liens externes

Références 

Association ou organisme lié à la gastronomie
Littérature viticole
Association ou organisme lié au journalisme
Association fondée en 1987